Lasher est un personnage fictif à partir des comics book Spider-Man. Il apparaît pour la première comics Venom: Lethal Protector #4. Le personnage est créé par David Michelinie et Ron Lim. Il est l'un des six "enfants" symbiote de Venom. Le nom "Lasher" dérive de la figure d'action du personnage.

Biographie fictive

Ramon Hernandez est un mercenaire qui travaille pour une société sinistre appelé la Life Foundation retombées de la guerre froide et a cherché à offrir une vie confortable à leurs clients fortunés, après l'holocauste nucléaire imminent. La Fondation a tenté de donner la vie à l'aide du symbiote Venom dans l'espoir de développer des surhumains qui maintienne la paix. Ramon est l'un des cinq hommes et de femmes qui sont choisis comme hôtes pour la ponte forcé de Venom. Ramon et ses "frères et sœurs" ont été défaits par Venom et Spider-Man, son symbiote vieilli artificiellement et son corps présumé détruit dans une explosion massive.

Ramon et ses frères et sœurs ayant survécu, ils enlèvent Eddie Brock en le sortant de prison dans un ultime effort pour communiquer avec leurs étranges "autres". Ramon et les hommes qui souhaitent contrôler leurs symbiotes dans un effort pour faire le bien avec eux. Pendant ce temps, Ramon et les autres sont poursuivis par un groupe high-tech: des vigiles qui souhaitent aussi détruire tous les symbiotes.

Ramon est tué par Scream (devenu folle) avec un couteau sonore. Avec les voix dans sa tête, il était venu à croire que tuer tous les symbiotes était la meilleure façon de mettre fin à leur mal. Scream tue aussi les autres symbiotes et leurs hôtes. Ce qui restait des symbiote se combina avec ses frères et sœurs (à l'exception de Carnage et de Scream) pour former le nouveau anti-héros appelée Hybrid. Lasher est désormais lié a un chien appelé Marcus Simms pour combattre son "frère" Carnage.

Après cette fusion, il reprend sa forme originale en infectant une famille dysfonctionnelle.
Lors de l’invasion de la Terre par Knull et ses symbiotes, cet adepte du Dieu noir combat  Scream qui finira par le détruire.

Apparitions dans d'autres médias

Jeux vidéo 
 Spider-Man and Venom: Separation Anxiety

Notes et références 

Ennemi de Spider-Man
Personnage de comics Marvel possédant une force surhumaine
Criminel de fiction
Personnage de fiction créé en 1993